Skjønberg ist der Familienname folgender Personen:

 Espen Skjønberg (1924–2022), norwegischer Schauspieler
 Eugen Skjønberg (1889–1971), norwegischer Schauspieler
 Hennika Skjønberg (* 1949), norwegische Schauspielerin
 Henny Skjønberg (1886–1973), norwegische Schauspielerin
 Pål Skjønberg (1919–2014), norwegischer Film- und Theaterschauspieler
 Mona Hofland Skjønberg, siehe Mona Hofland, (1929–2010), norwegische Schauspielerin
 Tom Skjønberg (* 1948), norwegischer Segler und Olympiateilnehmer